JCO – codice aeroportuale IATA dell'eliporto, Comino, Malta
JCO (company)